Østervold kan henvise til flere artikler:

Steder 
 Østervold (Dannevirke) – den østlige del af Dannevirke, Slesvig-Holsten i Tyskland. 
 Østervold (observatorium) – et astronomisk observatorium i København.
 Østervold Sogn – et sogn i Holmens Provsti, Københavns Stift. 
 Østervold (København) – en af Københavns gamle (nu nedlagte) volde samt et kvarter i byen.
 Austevoll – en norsk kommune. Navnet stavedes tidligere Østervold.
 Østervold (Randers) - en gågade i Randers

Personer 
Østervold er også et norsk efternavn.

Se også 
Øster Voldgade – i København (der ligger øst for, hvor den vestre vold lå omkring det gamle København)